Lasius eller Jordmyror på svenska, är ett släkte av myror. Lasius ingår i familjen myror. Släktet består av cirka 80 arter och kallas ofta för jordmyror, då det är det material de föredrar att bosätta sig i. 14 av arterna återfinns i Norden.

Dottertaxa till Lasius, i alfabetisk ordning 

 Lasius alienoflavus
 Lasius alienus
 Lasius atopus
 Lasius balcanicus
 Lasius bicornis
 Lasius breviscapus
 Lasius brunneus
 Lasius buccatus
 Lasius capitatus
 Lasius carniolicus
 Lasius chambonensis
 Lasius cinereus
 Lasius citrinus
 Lasius coloratus
 Lasius crinitus
 Lasius crispus
 Lasius crypticus
 Lasius distinguendus
 Lasius draco
 Lasius emarginatus
 Lasius epicentrus
 Lasius escamole
 Lasius exulans
 Lasius fallax
 Lasius flavescens
 Lasius flavoniger
 Lasius flavus
 Lasius fuliginosus
 Lasius gebaueri
 Lasius globularis
 Lasius grandis
 Lasius hayashi
 Lasius hikosanus
 Lasius himalayanus
 Lasius hirsutus
 Lasius humilis
 Lasius japonicus
 Lasius jensi
 Lasius karpinisi
 Lasius koreanus
 Lasius lasioides
 Lasius lawarai
 Lasius longaevus
 Lasius longipennis
 Lasius magnus
 Lasius meridionalis
 Lasius mikir
 Lasius minutulus
 Lasius minutus
 Lasius mixtus
 Lasius monticola
 Lasius morisitai
 Lasius myops
 Lasius nearcticus
 Lasius nemorivagus
 Lasius neoniger
 Lasius nevadensis
 Lasius niger
 Lasius nigrescens
 Lasius obliteratus
 Lasius oblongus
 Lasius obscuratus
 Lasius obscurus
 Lasius occultatus
 Lasius pallitarsis
 Lasius paralienus
 Lasius peritulus
 Lasius piliferus
 Lasius platythorax
 Lasius productus
 Lasius przewalskii
 Lasius psammophilus
 Lasius pumilus
 Lasius rabaudi
 Lasius redtenbacheri
 Lasius reginae
 Lasius rubiginosus
 Lasius sabularum
 Lasius sakagamii
 Lasius schaeferi
 Lasius schiefferdeckeri
 Lasius schulzi
 Lasius sitiens
 Lasius sonobei
 Lasius spathepus
 Lasius speculiventris
 Lasius subumbratus
 Lasius talpa
 Lasius tebessae
 Lasius teranishii
 Lasius terreus
 Lasius tertiarius
 Lasius turcicus
 Lasius umbratus
 Lasius uzbeki
 Lasius vestitus
 Lasius vetulus
 Lasius viehmeyeri
 Lasius wittmeri
 Lasius xerophilus

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myror
Lasius